David Rittich (né le  à Jihlava en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Dukla Jihlava, il débute dans la 1.liga, le deuxième niveau national en 2012. Deux ans plus tard, il découvre l'Extraliga avec le BK Mladá Boleslav. Il signe un contrat avec les Flames de Calgary en 2016.

Le , il joue ses premières minutes dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames face aux Sharks de San José.

Le , il est échangé aux Maple Leafs de Toronto en retour d'un choix de troisième tour au repêchage 2022.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2011-2012 || HC Dukla Jihlava || 1. liga || 1 || || || || 60 || || 6,00 || 79,3 || 0 || 0 || - ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || HC Dukla Jihlava || 1. liga || 24 || || || ||  || || 2,46 || 91,5 || 2 || 0 || 2 || || || 90 || || 2,67 || 89,7 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || HC Dukla Jihlava || 1. liga || 41 || || || ||  || || 2,06 || 92,7 || 4 || 14 || 9 || || || 542 || || 2,10 || 93,6 || 2 || 0
|-
| 2014-2015 || BK Mladá Boleslav ||Extraliga ||23 ||8 ||15 ||0 || ||64 ||3,15 ||89,1 ||0||4 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || HC Dukla Jihlava || 1. liga || 7 || || || || 434 || || 1,52 || 94,7 || 1 || 0 || 6 || || || 373 || || 2,41 || 92,5 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 || BK Mladá Boleslav ||Extraliga ||48 ||26 ||22 ||0 ||2849 ||120 ||2,53 ||91,7 ||5||2 ||10 ||4 ||6 ||638 ||34 ||3,20 ||90,3 ||1||2
|-
| 2016-2017 || Heat de Stockton ||LAH ||31 ||15 ||11 ||1 || ||67 ||2,27 ||92,4 ||5||2 ||4 ||2 ||1 ||167 ||8 ||2,88 ||91,7 ||0||0
|-
| 2016-2017 || Flames de Calgary ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||20 ||1 ||3,00 ||90,0 ||0||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Heat de Stockton || LAH || 12 ||7 ||5 ||0 ||697 ||37 ||3,18 ||88,9 ||0||2 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Flames de Calgary || LNH ||21 ||8 ||6 ||3 || ||49 ||2,92 ||90,4 ||0||14 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Flames de Calgary || LNH ||45 ||27 ||9 ||0 || ||109 ||2,61 ||91,1 ||1||4 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Flames de Calgary || LNH ||48 ||24 ||17 ||6 || ||138 ||2,97 ||90,7 ||2||6 ||1 ||0 ||1 ||17 ||3 ||10,85 ||66,7 ||0 ||0
|-
| 2020-2021 || Flames de Calgary || LNH || 15 || 4 || 7 || 1 || 745 || 36 || 2,90 || 90,4 || 1 || 0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 4 || 1 || 1 || 1 || 221 || 10 || 2,72 || 88,8 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-

| 134 || 64 || 40 || 3 || || 343 || 2,82 || 90,7 || 4 || 18 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|-
|2018 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde || 3 || ||  || || || || 1,98 || 90 || ||  || align="left" | Septième

Références

Naissance en août 1992
Naissance à Jihlava
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Maple Leafs de Toronto